Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par l'Aris FC depuis 1965.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique de l'Aris FC en compétitions européennes sur uefa.com.

Aris FC
Aris FC